DeVita bzw. De Vita ist der Familienname folgender Personen:

 Dario de Vita (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Massimo De Vita (* 1941), italienischer Comiczeichner
 Vincent T. DeVita (* 1935), US-amerikanischer Mediziner

De Vita ist ein Buchtitel von Marsilio Ficino